Buchenavia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Buchenavia ingår i familjen Combretaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Buchenavia